Разрешение:
 Разрешение, сделать что-то — антоним к слову «запрет». Позволение сделать что-то запрашиваемое, в том числе документ, это подтверждающий:
 Разрешение на работу; 
 Разрешение на временное проживание;
 Разрешение на поселение;
 Разрешение на выбросы;
 Разрешение, процесс — успешное завершение какого-либо (сложного) процесса, проблемы, получение (долгожданного) решения:
 Разрешение — движение от неустойчивого звука или аккорда к устойчивому;
 Разрешение;
 Разрешение;
 Разрешение прибора, метода (Разрешающая способность) — характеристика прибора или метода, говорящая о достижимой им степени детализации (насколько прибор или метод разрешает исследовать более мелкие детали):
 Разрешение — способность оптического прибора измерять линейное или угловое расстояние между близкими объектами;
 Разрешение — характеристика растровых изображений, а также устройств для работы с изображениями (например, сканеров, дисплеев и т. д.);
 Разрешение — способность масс-анализатора разделять ионы с соседними массами.
 Цветовое разрешение — глубина цвета, битность изображения

См. также 
 Разрешилась — родила (устаревшее).